Blondeau ist der Familienname folgender Personen:

 Bernard Blondeau (* 1944), französischer Sportschütze
 Gaël Blondeau (* 2000), französischer Nordischer Kombinierer
 Jacques Blondeau (1655–1698), flämischer Kupferstecher
 Liliane Blondeau (1921–1944), belgische Widerstandskämpferin
 Maria de Blondeau (1573–1635) französische Mystikerin (LThK)
 Marion Blondeau (* 1986), französische Biathletin
 Pierre-Auguste-Louis Blondeau (1784–1865), französischer Komponist, Violinist und Musikwissenschaftler
 Renée Blondeau (* 1918), französische Schwimmerin
 Thérèse Blondeau (* 1913), französische Schwimmerin
 Thylane Blondeau (* 2001), französisches Model und Schauspielerin
 Thierry Blondeau (* 1961), französischer Komponist
 Yves Blondeau (* 1951), französischer Wintersportler
Siehe auch:
 Île Blondeau